Вильяркайо-де-Мериндад-де-Кастилья-ла-Вьеха () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 169,5 км². Население — 4813 человека (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Покровителями города считаются 16 де агосто и 18 де хулио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Excmo. Ayto. de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
 Comarca de Las Merindades
 Web no oficial de Villarcayo
 Parroquia de Santa Marina
 Residencia Infantil 'Nuestra Señora de los Angeles' (1962—1981) 

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса